Пьер-Огюстен-Эзеб Жиро де Сен-Фаржо (; , Сен-Фаржо, — , Париж) — французский географ, библиограф, составитель справочников и путеводителей.

Важнейшие труды:
 «Dictionnaire de la géographie physique et politique de la France» (1826 год);
 «Aperçu statistique de la France» (1836 год);
 «Bibliographie des artistes» (1846 год);
 «Dictionnaire géographique, historique, administratif et indusriel de toutes les communes de France» (1846—1847);
 «Histoire littéraire» (1852  год) и другие.

Литература 
 

Географы Франции XIX века